Don – rzeka w Rosji
 Don – rzeka w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Don – rzeka w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear
 Don – rzeka w Anglii, w hrabstwie East Riding of Yorkshire i South Yorkshire
 Don – rzeka we Francji, przepływająca przez tereny departamentów Maine i Loara oraz Loara Atlantycka
 Don – rzeka w Szkocji
 Don – miejscowość we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Don – miejscowość we Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga
 don – sposób honorowego tytułowania osób w Hiszpanii i Włoszech (w Portugalii - dom)
 don – głowa rodziny mafijnej
 Don – indyjski film z 1978 roku (w hindi)
 Don – indyjski film z 2006 roku, remake filmu z 1978 (w hindi)
 Don – indyjski film z 2007 roku (w telugu)
 Spalony (hol. Don) – holenderski film z 2006
 Don – indyjski film z 2022 roku (w tamilskim)